Pere Martínez, pintor barceloní del  amb obra a la catedral de Girona
 Pere Martínez i Clotet (Barcelona, 1935 – 1968), pilot de motonàutica català
 Pere Martínez Escribà (), autor de llibres de tema comercial
 Pere Martínez Eslava, baró de Càrcer el 1437
 Pere Martínez Murillo (Cervera del Maestrat, ), gramàtic, ensenyà a diverses escoles d'Aragó, Navarra i València i publicà tres llibres de caràcter docent  
 Pere Martínez i Noguera (La Bisbal d'Empordà, 1941), artista plàstic conegut per Noguera
 Pere Martínez Pavia (Melilla, 1927), escultor mallorquí amb el nom artístic Pere Pavia
 Pere Martínez de la Rosa (Barcelona, 1971), pilot d'automobilisme
 Pere Martínez Rosich, batle de Palma el 1918 i cofundador de la "Banca Martínez Planas" amb Antoni Planas Franch
 Pere Martínez i Ventura (Sant Cugat del Vallès, 1988), músic i cantaor conegut artísticament com Pere Martínez.

Vegeu també 
 Pedro Martínez